Zuid-Vietnamees voetbalelftal (mannen)
 Zuid-Vietnamees voetbalelftal (vrouwen)